Села:
 Осикове — Донецька область, Костянтинівський район
 Осикове — Донецька область, Старобешівський район
 Осикове — Житомирська область, Бердичівський район
 Осикове — Житомирська область, Житомирський район
 Осикове — Київська область, Макарівський район
 Осикове — Кіровоградська область, Добровеличківський район
 Осикове — Луганська область, Сватівський район
 Осикове — Хмельницька область, Деражнянський район

Примітки